El Torneig de Tòquio 2018, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 d'octubre del 2018 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista rus Daniil Medvedev va guanyar el tercer títol de la temporada, i el segon venint de la fase prèvia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018